Бранко Боначи (Шибеник, 1. март 1920 — Загреб, 28. јун 2000) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Дује
|-
| 1962. || Рана јесен  || Професор
|-
| 1965. || Човик од свита  || Кројач
|-
| 1965. || Један и три ТВ филм || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Колега са састанка
|-
| 1968. || Голи човјек  || Постолар
|-
| 1968. || Кратак сусрет  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци ТВ филм || Дон Вице
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту ТВ серија || Председник трибунала
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Помоћник министра
|-
| 1975. || Капелски кресови ТВ серија || Генерал Алброс
|-
| 1976. || Избавитељ  || Полицајац у цивилу (осигурава градоначелников скуп)
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Заинтересовани финансијер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Лидија  ТВ филм || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Доктор Маријан
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Крвопијци  || Професор хемије
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 2000.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Шибенчани